La nazionale di pallacanestro finlandese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale finlandese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità finlandese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1966 - 8°
1968 - 8°
1974 - 15°
1976 - 13°
1982 - 8°

1984 - 7°
1986 - 7°
1988 - 11°
1992 - 8°
2011 - 16°

2015 - 13°
2016 - 8°

Collegamenti esterni 
 

Finlandia
Under 18